Opomyza är ett släkte av tvåvingar. Opomyza ingår i familjen myllflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myllflugor
Opomyza